Грачевский — русская фамилия.

Известные носители 
 Грачевский, Борис Юрьевич (1949—2021) — режиссёр и сценарист, художественный руководитель киножурнала «Ералаш».
 Грачевский, Михаил Фёдорович (1849—1887) — деятель «Народной воли».

Грачевская 
 Грачевская, Анна Евгеньевна (род. 1986) — российская телеведущая, актриса, певица, режиссер, писательница.

См. также